Reynier Bontius (1576-1623), arts en hoogleraar;
 Reynier Bontius (toneelschrijver), 17e-eeuwse schrijver van het toneelstuk Belegering ende het ontset der stadt Leyden.